Doctor Who Series 13 — Flux (Original Television Soundtrack) () — альбом саундтреков, содержащий музыку из 13-го сезона под названием «Поток» телесериала «Доктор Кто». Композитор — Сегун Акинола. Альбом вышел 30 сентября 2022 года в цифровом формате и 11 ноября 2022 года в формате CD-дисков. На двух дисках содержатся 30 саундтреков из шести серий самого сезона. Третий бонусный диск содержит 12 саундтреков из новогоднего спецвыпуска «Революция далеков», вышедшего перед 13-м сезоном. В цифровом формате саундтреки спецвыпуска вышли 2 января 2021 года.

Список треков

Примечания 

Саундтреки 2022 года